Oldenzijl (Het Hogeland), een dorp in de gemeente Het Hogeland
 Oldenzijl (Winsum), een gehucht in de gemeente Het Hogeland